HMS Furious je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Furious (1797) 
 HMS Furious (1804) 
 HMS Furious (1850) 
 HMS Furious (1896) 
 HMS Furious (1916)

Furious